Vim (merk), een klassiek merk schuurpoeder
 Vim (teksteditor)
 Vlaams Instituut voor Mobiliteit, een instituut voor de verduurzaming van het verkeer
 VIM (chemotherapie), een chemotherapieschema gebruikt voor de behandeling van enkele kwaadaardige lyfomen